Бабошино — название населённых пунктов в России:

 Бабошино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Бабошино — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Бабошино — деревня в Дубенском районе Тульской области.

См. также 
 Бобошино